macron, diakritikus jel
 Macron, olasz sportszergyártó cég
 Macron, családnév
 Emmanuel Macron (1977) francia politikus, köztársasági elnök (2017–)